Die 1. jugoslawische Fußballliga 1946/47 war die 18. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 24. August 1946 und endete am 13. Juli 1947.

Der FK Partizan Belgrad schaffte es in dieser Saison als erste Vereinsmannschaft Fußballmeister und Pokalsieger der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu werden. Zuvor war der Spielbetrieb von 1940 bis 1945 wegen Gefechten bzw. Kriegshandlungen eingestellt worden.

Modus 
14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Vier Vereine stiegen direkt ab, drei mussten in die Relegation von der mindestens ein weiteres Team abstieg.

Teilnehmer und Spielorte 
Die folgende Tabelle und Positionskarte zeigen die Teilnehmer und Spielorte der Saison 1946/47.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Der Neunte spielte gegen den Siebten und der Achte gegen den Play-off-Sieger der 2. Liga.

|-
|}
NK Lokomotiva Zagreb und FK Pobeda Skopje blieben somit in der 1. jugoslawische Fußballliga. NK Kvarner Rijeka musste hingegen in die 2. jugoslawische Fußballliga absteigen. Dort blieb auch der FK Sloga Novi Sad.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Kader der Meistermannschaft

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com (englisch)

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1946/47